Schuhwerk steht auch für Schuh.

Schuhwerk ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schuhwerk (1948–2013), deutscher Botaniker
 Luitpold Schuhwerk (1922–2005), schwäbischer Heimatdichter und Malermeister

Siehe auch:
 SchuhWerkMedia, ein Berliner Filmproduktionsunternehmen